Acavidae — семейство брюхоногих моллюсков, живущих на суше. Улитки средних и крупных размеров; сами моллюски вытягиваются до 17—165 мм. Распространены в Южной Африке, на Мадагаскаре, Сейшельских островах, Шри-Ланке, Австралии и Южной Америке.

Классификация 
В составе семейства:

См. также 
 Acavus haemastoma

Примечания 

Rhytidoidea
Семейства брюхоногих